Agent-provocateur, een persoon die in dienst van de politie of een geheime dienst infiltreert in een verdachte organisatie infiltreert, met als doel om de leden tot onwettige daden aan te zetten, waardoor er legale gronden ontstaan om ze te arresteren
 Agent Provocateur (album), een album van de Amerikaanse rockband Foreigner
 Agent Provocateur (merk), een Brits ondergoedmerk